

Geografia
 Conner – municipalità delle Filippine, nella Provincia di Apayao
 La Conner – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato di Washington, Contea di Skagit

Onomastica
 Conner – variante del nome proprio di persona maschile inglese e irlandese Connor

Persone
 Accie Conner (1975) – wrestler statunitense
 Bart Conner, propr. Barthold Wayne Conner (1958) – ex ginnasta statunitense
 Bruce Conner (1933-2008) – pittore, scultore e regista statunitense
 Dennis Conner (1942) – velista statunitense
 Drew Conner, propr. Andrew Benjamin Conner (1994) – calciatore statunitense
 James Conner (1995) – giocatore di football americano statunitense
 Jimmy Dan Conner (1953) – ex cestista statunitense
 Lester Conner (1959) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Michael Conner Humphreys (1985) – attore e militare statunitense
 Ryan Conner (1971) – attrice pornografica statunitense
 Tara Conner (1985) – modella statunitense